Wichita County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wichita County (Kansas)
 Wichita County (Texas)